Algemeen Handelsblad, Nederlandse krant, opgericht te Amsterdam in 1828; in 1970 opgegaan in NRC Handelsblad
 NRC Handelsblad, Nederlandse krant, in 1970 ontstaan na een fusie van Algemeen Handelsblad en Nieuwe Rotterdamse Courant 
 Het Handelsblad, Antwerpse krant tussen 1846 en 1979
 Brugsch Handelsblad, lokaal weekblad, in Brugge gesticht in 1906 door Maurice Herreboudt (1880-1957)